Trinchera steht für

 Trinchera (Colorado), ein Ort im Las Animas County im US-Bundesstaat Colorado

Trinchera ist der Familienname folgender Personen:

 Dominick Trinchera (1936–1981), US-amerikanischer Gangster